Шабас Наталія Леонідівна — український астрофізик.
 15427 Шабас — астероїд.